Херманн Бауманн (; ,  — неизвестно) — швейцарский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр по борьбе

Биография 

Родился в 1921 году. 

Представлял Швейцарию на Олимпийских играх 1948 года, боролся в лёгком (до 67 килограммов) весе и сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр. 

См. таблицу турнира

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швейцарии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы лёгкого веса